L'intelligence virtuelle est le terme donné à l'intelligence artificielle qui existe dans un monde virtuel. 

De nombreux mondes virtuels proposent des options pour les avatars persistants qui fournissent des informations, une formation, des jeux de rôle et des interactions sociales.

L'immersion des mondes virtuels fournit une , au-delà du paradigme traditionnel des interfaces utilisateur antérieures. Ce qu'Alan Turing a établi comme référence pour dire la différence entre intelligence humaine et intelligence informatisée a été réalisé sans influences visuelles. Avec les , l'intelligence virtuelle a évolué au-delà des contraintes des tests antérieurs pour atteindre un nouveau niveau de capacité de la machine à démontrer l'intelligence. Les caractéristiques immersives de ces environnements fournissent des éléments non verbaux qui affectent le réalisme offert par des agents virtuellement intelligents.

L'intelligence virtuelle est l'intersection de ces deux technologies :
 Environnements virtuels : les espaces 3D immersifs permettent des interactions de collaboration, de simulation et de jeu de rôle pour l’entraînement. Un grand nombre de ces environnements virtuels sont actuellement utilisés pour les projets gouvernementaux et universitaires, y compris Second Life , Vastpark , Olive , OpenSim , Outerra , Oracle est ouvert Wonderland , Duke University 's Ouvert Cobalt , et bien d' autres. Certains des mondes virtuels commerciaux prennent également cette technologie dans de nouvelles directions, notamment le monde virtuel haute définition Blue Mars .
 Intelligence artificielle.

Les environnements virtuels fournissent des indications non verbales et visuelles qui peuvent affecter non seulement la crédibilité du VI, mais également son utilité. Parce que - comme beaucoup de choses dans la technologie -, il ne s'agit pas seulement de savoir si cela fonctionne ou pas, mais aussi de savoir ce que nous pensons de cela. Virtual Intelligence établit une nouvelle distinction quant à la différence entre cette application d’IA et son environnement.

Exemples d'utilisation 

 Robot de destruction de bombes Cutlass : Northrop Grumman a mis au point une possibilité de formation virtuelle en raison du coût prohibitif du monde réel et des dangers associés à la destruction de bombes. En répliquant un système compliqué sans avoir à apprendre le code avancé, le robot virtuel ne présente aucun risque de dommage, de risque pour la sécurité du stagiaire ou de contrainte d'accessibilité.
 MyCyber Twin : La NASA fait partie des entreprises qui ont utilisé les technologies MyCyber Twin AI. Ils l'ont utilisé pour le rover Phoenix dans le monde virtuel Second Life. Leur MyCyber Twin utilisait un profil programmé pour relayer des informations sur le mobile Phoenix afin d'informer les gens de ce qu'il faisait et de son objectif.
 Deuxième Chine : l'Université de Floride a développé le projet Second China en tant qu'expérience de formation immersive pour apprendre à interagir avec la culture et la langue dans un pays étranger. Les étudiants sont immergés dans un environnement qui présente des défis de jeu de rôle associés à des sensibilités linguistiques et culturelles amplifiées au cours de missions diplomatiques au niveau national ou en période de conflit potentiel ou de déstabilisation régionale. La formation virtuelle offre aux participants des possibilités d'accéder à des informations, de prendre part à des scénarios d'apprentissage guidés, de communiquer, de collaborer et de jouer des rôles. Alors que la Chine était le pays du prototype, ce modèle peut être modifié pour être utilisé dans n'importe quelle culture afin de mieux comprendre les interactions sociales et culturelles et de voir comment les autres pensent et ce que leurs actions impliquent.
 Simulation de la Duke School of Nursing Training : Extreme Reality a développé une formation virtuelle pour tester la pensée critique avec une infirmière effectuant des procédures entraînées, afin d'identifier les données critiques pour la prise de décision et l'accomplissement des étapes appropriées à l'intervention. Les robots sont programmés pour répondre aux actions des infirmières au fur et à mesure que le patient s'améliore si l'état de santé de leur patient s'améliore.

Articles connexes 
 Agent intelligent
 Personnage non joueur
 Réalité virtuelle

Réalité virtuelle
Intelligence artificielle